Джилл Гетерінгтон була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Кончіта Мартінес виграла титул, перемігши у фіналі Джо-Анн Фолл з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Белінда Кордвелл (чвертьфінал)
  Гелл Сіоффі (чвертьфінал)
 n/a
  Сандра Вассерман (півфінал)
  Вілтруд Пробст (1-ше коло)
  Донна Фейбер (2-ге коло)
  Марія Страндлунд (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Fernleaf Classic Draw 

Одиночний розряд
Одиночний розряд
1989 у новозеландському спорті